Cette page contient les pages d'homonymie de Adieu, Adieux, L'Adieu et L'adieu.

Adieu est un mot employé lors d'un départ définitif (en français standard), ou bien, dans certaines régions (en particulier en Occitanie), comme salutation familière.

Forme Adieu 

 Adieu, un poème d'Alphonse de Lamartine publié dans les Méditations poétiques en 1820 ;
 Adieu, une nouvelle d'Honoré de Balzac publiée en 1830 ;
 Adieu, une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1884 ;
 Adieux, film de Robert Siodmak (1930) ;
 Adieu, un téléfilm français de Pierre Badel sorti en 1982 ;
 Adieu, un film français d'Arnaud des Pallières sorti en 2003 ;
 Adieu, un quintette à vent de Karlheinz Stockhausen composé en 1966.

Voir aussi 

littérature et cinéma
 , titre d'un roman et de son adaptation cinématographique

cinéma et télévision
 Adieu ma concubine, film chinois de Chen Kaige (1993)
 Adieu poulet, film de Pierre Granier-Deferre (1975)
 Adieu Léonard, film de Pierre Prévert (1943)
 Adieu l'ami, film de Jean Herman (1968)
 Adieu les beaux jours, film allemand (1933)
 Adieu, je t'aime, film de Claude Bernard-Aubert (1988)
 Adieu mes quinze ans, feuilleton télévisé (1971)
 Adieu Berthe, pièce de théâtre télévisée (1970)
 Adieu Afrique, film documentaire de Gualtiero Jacopetti et Franco Prosperi (1966)

bande dessinée
 Adieu mélancolie, bande dessinée de Daniel Goossens
 Adieu, mon fils !, épisode du manga Fly
 Adieu, Terre adorée !!, épisode du manga Fly

musique
 Adieu, chanson de Jahn Teigen et Anita Skorgan représentant la Norvège au concours Eurovision de la chanson 1982
 Adieu tristesse, album d'Arthur H (2005)
 Adieu, single de Cœur de pirate (2011)

Forme L'Adieu ou Les adieux 

 , film est-allemand d'Egon Günther (1968)
 L'Adieu, téléfilm français de François Luciani (2003) ;
 L'Adieu, film américain de  (2019).

Voir aussi 
 La Valse de l'adieu, film d'Henry Roussell (1928) inspiré de l'histoire d'amour entre Frédéric Chopin et Maria Wodzińska, et de sa Valse de l'adieu, en la bémol majeur, opus 69 n° 1 de 1835.
 L'Adieu aux armes, roman d'Ernest Hemingway (1929)
 L'Adieu aux armes, film de Charles Vidor (1957)
 L'Adieu au roi, roman de Pierre Schoendoerffer (1969)
 L'Adieu aux as, feuilleton télévisé (1982)
 L'Adieu au combat, épisode du manga Fly